La pimpinella monoica è una pianta annuale, appartenente alla famiglia delle Apiaceae o Ombelliferae.

Apiaceae